Municipio de Beaver Creek puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Beaver Creek (condado de Wilkes, Carolina del Norte)
Municipio 7 Beaver Creek, en el condado de Jones, Carolina del Norte.
Municipio de Beaver Creek (Dakota del Norte)
Municipio de Beaver Creek (condado de Tripp, Dakota del Sur)
Municipio de Beaver Creek (condado de Hamilton, Illinois)
Municipio de Beaver Creek (condado de Crawford, Míchigan)
Municipio de Beaver Creek (condado de Rock, Minnesota)
Municipio de Beavercreek (Ohio)